Малки тайни може да се отнася за:
 Малки тайни, български филм от 1969 година;
 Малки тайни, американски филм от 2005 година.